Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL Luxembourg Open) van 2009 vond plaats van 19 tot en met 25 oktober 2009 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

In het enkelspel won de ongeplaatste Zwitserse Timea Bacsinszky het toernooi. Ze versloeg in de eindstrijd de als zesde geplaatste Duitse Sabine Lisicki in twee sets. Het was de eerste toernooizege in de carrière van Bacsinszky.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste Tsjechische duo Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová. Zij versloegen in de finale hun ongeplaatste landgenoten Vladimíra Uhlířová en Renata Voráčová na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=
| RD1-team1= Timea Bacsinszky
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Sabine Lisicki
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3=
}}

 Bovenste helft 

 Dubbelspel 

 Geplaatste teams 

 Prijzengeld en WTA-punten 

 Toernooischema 

| RD1-score16-1=612
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=[10]
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A-L Grönefeld  P Schnyder
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= V Uhlířová  R Voráčová| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= K Jans  A Rosolska
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= M Shaughnessy  K Srebotnik| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Externe link 

  Toernooischema WTA

Luxemburg 2009
Luxemburg